Mehler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Mehler (1885–1967), deutscher Lehrer
 Andreas Mehler (* 1963), deutscher Politikwissenschaftler, Afrika-Experte und Hochschullehrer
 Christian Mehler (* 1992), deutscher Jazzmusiker
 Christoph Mehler (* 1974), deutscher Theaterregisseur
 Elan Mehler (* ≈1980), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikproduzent 
 Frieda Mehler (1871–1943), deutsche Dichterin und Kinderbuchautorin
 Friedrich Mehler (1896–1981), deutsch-schwedischer Musiker
 Gustav Ferdinand Mehler (1835–1895), deutscher Mathematiker
 Heinrich Mehler (1859–1926), deutscher Mediziner
 Herbert Mehler (* 1949), deutscher Bildhauer
 Hubert Mehler (* 1934), deutscher Jurist, Präsident des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz (1987–1994)
 Johann Baptist Mehler (1860–1930), deutscher katholischer Priester, Prälat und religiöser Schriftsteller aus dem Bistum Regensburg
 Juda Mehler (* um 1609, † 1659; auch: Juda Mehler Reutlingen), deutscher Rabbiner 
 Juda Mehler II. († 1751), deutscher Rabbiner 
 Jutta Mehler (* 1949), niederbayerische deutsche Schriftstellerin
 Ludwig Mehler (1816–1872), deutscher Geistlicher, Theologe und Gymnasiallehrer
 Ludwig Jakob Mehler (auch Ludwig Jacob Mehler; 1907–1945), deutscher Rabbiner
 Max Mehler (1874–1952), deutscher Fabrikant
 Natascha Mehler (* 1970), deutsche Archäologin mit dem Schwerpunkt Mittelalter- und Neuzeitarchäologie
 Tobias Mehler (* 1976), kanadischer Schauspieler
 Ulrich Mehler (1941–2019), deutscher germanistischer Mediävist
 Valentin Mehler (1816–1884), deutscher Textilhersteller

Mehler steht für:

 Mehler (Unternehmen), ein deutsches Unternehmen in der Textilindustrie
 Tuchfabrik Mehler, älteste Deutsche Tuchfabrik, seit 1644 in Tirschenreuth bestehend

Siehe auch:
 Mähler
 Maehler
 Meler
 Meller